Men – Tyva Men (; , deutsch: Ich bin Tuwiner) ist die Hymne der autonomen Republik Tuwa in Russland. Der Text wurde von Bayantsagaan Oohiy verfasst, die Musik komponierte Olonbayar Gantomir. Die Hymne wurde am 11. August 2011 durch das Parlament der Republik angenommen und ersetzte die frühere Hymne Tooruktug Dolgay Tangdym.

Text in tuwinischer Sprache

Russische Übersetzung 

На оваа самого священного перевала
Возложил камень, молясь,
Святые вершины Танды, Саян
Белым молоком обрызгал я – тувинец

Я – тувинец,
Сын вечно заснеженных гор,
Я – тувинка,
Дочь страны серебряных рек.

На родине древних предков
Узел счастья связавший
Звонкой песней хоомея
Очарован я – тувинец.

Я – тувинец,
Сын вечно заснеженных гор,
Я – тувинка,
Дочь страны серебряных рек.

Народы в единой семье,
Как братья, крепко дружны.
Устремленную к прогрессу
Сплоченную страну имею я – тувинец.

Я – тувинец,
Сын вечно заснеженных гор,
Я – тувинка,
Дочь страны серебряных рек.

Я – тувинец,
Сын вечно заснеженных гор,
Я – тувинка,
Дочь страны серебряных рек.

Deutsche Übersetzung 

Am heiligen Ovaa-Pass
Liegt ein Gebetsstein
Die heiligen Gipfel von Tangdy und Sajan
Ich versprengte die weiße Milch - ich bin Tuwiner.

Ich bin Tuwiner,
Sohn der ewigen schneebedeckten Berge,
Ich bin Tuwinerin,
Tochter der silbernen Ströme des Landes.

In der Heimat der Ahnen
Verbindet uns der Klang des Khoomei
Das silberne Lied vom Glück
Hat mich verzaubert - ich bin Tuwiner.

Ich bin Tuwiner,
Sohn der ewigen schneebedeckten Berge,
Ich bin Tuwinerin,
Tochter der silbernen Ströme des Landes.

Völker in einer einzigen Familie
Wie Brüder, enge Freunde
Strebend nach Fortschritt
Habe ich das Land vereint - ich bin Tuwiner.

Ich bin Tuwiner,
Sohn der ewigen schneebedeckten Berge,
Ich bin Tuwinerin,
Tochter der silbernen Ströme des Landes.

Ich bin Tuwiner,
Sohn der ewigen schneebedeckten Berge,
Ich bin Tuwinerin,
Tochter der silbernen Ströme des Landes.

Weblinks 

 Men – Tyva Men auf der Webpräsenz der Regierung von Tuwa (MP3)
 Men – Tyva Men gespielt vom Tuwinischen Nationalorchester (Youtube-Video)

Quellen 

 Bekanntmachung über die Einführung der neuen Hymne auf den Seiten des Kulturministeriums der Republik Tuwa
 Text der Hymne auf der Internetpräsenz der Regierung der Republik Tuwa

Nationalhymne
Tuwa
Nationales Symbol (Russland)